(né en 1936), homme d'affaires et entrepreneur brésilien ;
Alex Diniz (né en 1985), coureur cycliste brésilien ;
André Diniz, auteur de bande dessinée brésilien ;
Fabiana Diniz, (né en 1981), handballeuse brésilienne ;
François-Xavier Diniz (1869-1943), prêtre jésuite portugais, architecte en Chine ;
Leila Diniz (1945-1972), actrice brésilienne de télévision, de cinéma et de théâtre ;
Lucas Diniz (né en 1985), joueur de futsal international belge d’origine brésilienne ;
Pedro Diniz (né en 1970), pilote automobile brésilien ;
Yohann Diniz (né en 1978), athlète français, spécialiste de la marche athlétique.